{{Картка:Таксономія
| name = Hadeninae
| image = Coranarta cordigera.jpg
| image_caption = Coranarta cordigera 
| image2 = 
| image2_caption = 
| regnum = Тварини (Animalia) 
| phylum = Членистоногі (Arthropoda)
| classis = Комахи (Insecta)
| ordo = Лускокрилі (Lepidoptera)
| superfamilia = Совкоподібні (Noctuoidea)| familia = Совки (Noctuidae)
| subfamilia = Hadeninae| subfamilia_authority = Guenée, 1837
| subdivision_ranks = Триби
| subdivision =
 Apameini
 Caradrinini
 Elaphrini
 Episemini
 Eriopygini
 Hadenini
 Ipimorphini
 Mythimnini
 Orthosiini
 Xylenini
| wikispecies = Hadeninae
}}Hadeninae — підродина метеликів родини совок.

 Опис 
Очі покриті густими волосками — якщо волоски дрібні, а гомілки усіх ніг з шпильками, у Noctuinae, Xestia tecta і Xastia ursae. Малюнок переважно повний, в деяких родах зредукований, у вигляді тонких подовжніх штрихів або поперечних перев'язей, в цьому випадку забарвлення світле жовтувато-солом'яне, червонясте, червонясто-охристе, в геніталіях самця кукуллус добре відособлений, на тонкій шийці, у роду Mythimna

 Класифікація 

Всього описано 1130 видів в підродині Hadeninae :Роди' Acerra Achatodes Acherdoa Achytonix Acopa Acrapex Admetovis Aeologramma Afotella Agrotisia Amolita Anateinoma — Ipimorphini?
 Annaphila Anorthodes — Amphipyrinae?
 Anycteola Apaustis — Ipimorphini?
 Apospasta Axenus Barybela — Amphipyrinae?
 Bathytricha — Amphipyrinae?
 Borbotana — Amphipyrinae?
 Bornolis Bryolymnia — Ipimorphini?
 Busseola Butleronea Callixena — Amphipyrinae?
 Calophasidia — Amphipyrinae?
 Carelis Cephalospargeta Checupa Chytonix Clethrorasa Conicofrontia Corythurus Cosmodes — Amphipyrinae?
 Crocigrapha Cropia Dargida Dasygaster Data — Amphipyrinae?
 Dictyestra Diplonephra Dipterygina — Amphipyrinae?
 Draudtia Dyrzela Eccleta — Amphipyrinae?

 Elusa Emarginea Emariannia Eremaula — Amphipyrinae?
 Eremochroa — Amphipyrinae?
 Escaria Eviridemas Faronta Feliniopsis — Amphipyrinae?
 Fota Fotella Gloanna Gonodes — Ipimorphini?
 Hadenella Haemerosia — Ipimorphini?
 Hemibryomima Heminocloa Hemioslaria Himella Homoanarta Hypoperigea — Amphipyrinae?
 Iambia Janthinea — Ipimorphini?
 Lignispalta Lophocalama — Amphipyrinae?
 Magusa — Amphipyrinae?
 Manga Marilopteryx Metopiora Micrathetis — Amphipyrinae?
 Minofala Miracavira Mudaria — Amphipyrinae?
 Musothyma — Amphipyrinae?
 Nacopa Narthecophora Nephelodes Neumoegenia Ogdoconta Pachythrix — Amphipyrinae?
 Pansemna — Amphipyrinae?
 Paradiopa Paromphale — Amphipyrinae?

 Persectania Phosphila Phuphena Platyprosopa — Amphipyrinae?
 Pseudenargia Podagra Poecopa Poeonoma Prochloridea Prometopus — Amphipyrinae?
 Properigea Prospalta Prothrinax Protoperigea — Amphipyrinae?
 Pseudanarta Pseudanthoecia Pseudobryomima Pseudoedaleosia — Amphipyrinae?
 Pyrois — Amphipyrinae?
 Sasunaga — Amphipyrinae?
 Sciomesa Scotogramma Sesamia Sparkia Speia Speocropia Stenopterygia — Amphipyrinae?
 Stibaera Syntheta — Amphipyrinae?
 Thegalea — Amphipyrinae?
 Thurberiphaga Tiracola Trichocerapoda Trichoclea Trichocosmia Tridentifrons Tridepia Tringilburra — Amphipyrinae?
 Trudestra Walterella Xylostola Yepcalphis Zotheca''

Посилання 

Совки
Підродини комах